Andriievo-Ivanivka  (ucraniano: Андрієво-Іванівка) es una localidad del Raión de Berezivka en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 1692 habitantes.

Referencias 

Localidades del Raión de Berezivka